Маис Алишир оглы Агабеков (; ) — советский и азербайджанский художник и художник-постановщик кино, Народный художник Азербайджана (2000).

Биография 
Маис Агабеков родился в Баку 1 мая 1941 года. В 1961 году выпустился из Азербайджанского государственного училища им. Азима Азимзаде.

Творческая деятельность 
В 1969 году начал работать на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы.

Агабеков являлся художником-постановщиком таких фильмов, среди них — «Насими», «Бабек», «Постарайся не дышать» «Низами», «Разрушенные мосты (фильм, 2004)», «Легенда серебряного озера», «Цена счастья», «Загородная прогулка», «Жизнь испытывает нас», «День казни» и другие.

Маис Агабеков скончался 17 июня 2020 года.

Премии, ордена, медали 
 1992 год — Заслуженный художник Азербайджана
 1993 год — Заслуженный художник Азербайджана
 2000 год — Народный художник Азербайджана
 2012 год — премия Хумай

Примечания 

Художники Азербайджана
Художники-постановщики XX века